Carlo Agostoni Faini (1909-1972) – schermidore italiano
 Dario Faini (1976), noto anche come Dardust – cantautore, paroliere e compositore italiano
 Diamante Medaglia Faini (1724-1770) – poetessa italiana 
 Giovanni Faini (1849-1928) – architetto italiano
 Giulio Faini (1874-1935) – compositore e cornista italiano
 Ottavio Faini (...-...) – calciatore italiano
 Riccardo Faini (1951-2007) – economista e giornalista italiano
 Umberto Faini (1933) – pittore italiano

Pagine correlate
Faina